Le district de Seni, au Tibet.

Dayana Seni (née en 1996), taekwondoïste équatorienne
Nora Şeni (née en 1951), historienne franco-turque
Pietro Seni (1841-1909), ingénieur et joueur d'échecs italien